La Flèche Wallonne Féminine 2016 var den 19. udgave af endagscykelløbet La Flèche Wallonne Féminine, der blev afholdt i Belgien og startede og endte i byen Huy. Løbet indehold bl.a. to klaartinger op på Mur de Huy; målet var oppe på toppen ved anden klatring.

Løbet blev vundet af Anna van der Breggen ().

Hold

Ruten 
Ruten var 137 km lang, hvilket var 16 km længere end året før. Côte de Solières blev lagt til ruten..

Elleve bakker blev angivet for ruten.:

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 

2016
Cykelløb i 2016